Il doppio  del Challenger ATP Iquique 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jean-Julien Rojer e Johan Brunström hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Pablo Cuevas e Horacio Zeballos.

Teste di serie

 Jean-Julien Rojer /  Johan Brunström
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos

 Carlos Berlocq /  Sebastián Decoud 
 Rogério Dutra da Silva /  Marcio Torres

Tabellone

Note 
 

Challenger ATP Iquique 2009